L'ora di religione, film di Marco Bellocchio del 2002
 L'insegnamento della religione cattolica a scuola